Willowbrook kan syfta på:

 Willowbrook, Illinois
 Willowbrook, Kalifornien
 Willowbrook, Kansas